Fordlandia est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Yann. L'ouvrage est publié en 1991 et se déroule dans la cité ouvrière brésilienne de Fordlândia.

Résumé

Personnages principaux

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 1991
Album Marsu Productions